Jiří Mareš (1897-1934) – calciatore cecoslovacco
 Jiří Mareš (1992) – calciatore ceco